Rutto ist der Name von

 Barnabas Rutto (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Evans Rutto (* 1978), kenianischer Marathonläufer